Чемпионат мира по трековым велогонкам 1968 года, который проходил с 22 по 27 августа впервые проводился отдельно для профессионалов и любителей. Профессионалы соревновались с 26 по 29 августа 1968 года в Риме, Италия, а любители — в ноябре в Монтевидео, Уругвай. Всего разыграли 11 комплектов наград — 9 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1968
Спорт в Италии в 1968 году
Международные спортивные соревнования в Риме
Чемпионаты мира в Уругвае
1968 год в велоспорте
Август 1968 года
Международные спортивные соревнования в Монтевидео
Чемпионаты мира в Италии